Die Speed Chess Championship 2018 (SCC) war ein Online-Blitz- und Bullet-Schachturnier im K.-o.-Format, das im Herbst 2018 von Chess.com ausgetragen wurde. Das Turnier war die dritte Auflage des Wettbewerbes.

Qualifikation 

14 der 16 Teilnehmer wurden von chess.com ausgewählt und eingeladen. Die restlichen beiden Plätze wurden an die Sieger eines Einladungsturniers und eines offenen Qualifikationsturniers vergeben. Im Anschluss wurde eine Setzliste auf Basis der Blitzschach-Wertungszahlen der Teilnehmer bei chess.com veröffentlicht.

Einladungsturnier 

Die folgenden vier Spieler wurden von chess.com zum geschlossenen Qualifikationsturnier eingeladen.

Offenes Qualifikationsturnier 

Der Zugang zum Turnier im Schweizer System war allen über den Schachserver des Veranstalters möglich, bei denen dort die eigene Wertungszahl über 2500 lag. Insgesamt beteiligten sich 104 Spieler. Da Anish Giri bereits für das Turnier gesetzt war, qualifizierte sich der Zweitplatzierte Sawen Andriasjan.

Spielmodus 
Jedes Match bestand aus
 90 Minuten Blitzschach mit 5 Minuten Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement (Zeitgutschrift) pro Zug (5|1)
 60 Minuten Blitzschach mit 3 Minuten Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement pro Zug (3|1)
 30 Minuten Bulletschach mit einer Minute Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement pro Zug (1|1).

Der Spieler mit den meisten Punkten nach der letzten 1|1-Partie qualifizierte sich für die nächste Runde. Wenn es nach der letzten 1|1-Partie unentschieden stand, wurden vier weitere 1|1-Partien als Minimatch gespielt. Wenn auch dieses Minimatch unentschieden ausging, entschied eine Armageddon-Partie mit fünf Minuten Bedenkzeit für Weiß und drei Minuten Bedenkzeit für Schwarz, ohne Zeitgutschriften. Dabei musste Weiß gewinnen, bei einem Remis war Schwarz weiter.

Preisgelder 

Weitere 5.000 $ an Preisgeldern wurden in den qualifizierenden Turnieren ausgeschüttet.

Turnierbaum

Einzelnachweise 

Schachturnier
Schachveranstaltung 2018